Harrington ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Harrington (New South Wales)

in Großbritannien:
 Harrington (Cumbria)
 Harrington (Lincolnshire)
 Harrington (Northamptonshire)

in Kanada:
 Harrington (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Harrington (Delaware)
 Harrington (Maine)
 Harrington (South Dakota)
 Harrington (Washington)
 Harrington Corner (Maine)
 Harrington Manor (Maryland)
 Harrington Park (New Jersey)

Harrington steht für:
 Harrington (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Harrington, Automobilmarke des britischen Herstellers Offord & Sons
 Harrington & King’s, Automobilmarke des britischen Herstellers Power on Wheels
 Earl of Harrington, Adelstitel in der Peerage of Great Britain
 (3216) Harrington, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 107P/Wilson-Harrington, erdnaher Asteroid
 Honor Harrington, Buchreihe von David Weber
 Harringtonjacke, Jacke

Siehe auch:
 Mount Harrington
 Thomas Harrington Coach Builders, britischer Hersteller von Fahrzeugkarosserien
 Harrington Prize for Innovation in Medicine, Auszeichnung der American Society for Clinical Investigation
 Herrington
 Herington
 Harington